San Borja, comune della Bolivia
Distretto di San Borja, distretto del Perù

Pagine correlate
Borja